Дэ́вид Рис Джордж Бест Ко́ттерилл (; 4 декабря 1987, Кардифф, Уэльс) — валлийский футболист, вингер. Выступал за сборную Уэльса. Участник чемпионата Европы 2016 года.

Клубная карьера 

Коттерилл — воспитанник клуба «Бристоль Сити». В 2005 году он дебютировал за команду в первой лиге. В 2006 году Дэвид перешёл в «Уиган Атлетик». Сумма трансфера составила 3,2 млн. фунтов. 9 сентября в матче против «Портсмута» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 6 декабря в поединке против «Вест Хэм Юнайтед» Коттерилл забил свой первый гол за клуб. В 2008 году он на правах аренды перешёл в «Шеффилд Юнайтед». По её окончании клуб выкупил права на Коттерилла за 2,6 млн. фунтов. 1 марта 2009 года в матче против «Бирмингем Сити» Дэвид забил свой первый гол за «Шеффилд».

Летом того же года он перешёл в «Суонси Сити». 28 ноября в матче против «Ньюкасл Юнайтед» Коттерилл дебютировал за новый клуб. 6 февраля 2010 года в поединке против «Престон Норт Энд» Дэвид забил свой первый гол за «Суонси». В начале 2011 года Коттерилл на правах аренды перешёл в «Портсмут». 19 февраля в матче против «Барнсли» он дебютировал за новую команду. 26 февраля в поединке против «Ипсвич Таун» Дэвид забил свой первый гол за «Портсмут».

В начале 2012 года Коттерилл присоединился к «Барнсли». 21 февраля в матче против «Бирмингем Сити» он дебютировал за новый клуб. 24 марта в поединке против «Петерборо Юнайтед» Дэвид забил свой первый гол за «Барнсли». Летом того же года он на правах свободного агента подписал соглашение с «Донкастер Роверс». 18 августа в матче против «Уолсолл» Дэвид дебютировал за новую команду. В этом же поединке он забил свой первый гол за «Донкастер».

Летом 2014 года Коттерилл перешёл в «Бирмингем Сити». 16 августа в матче против «Брайтон энд Хоув Альбион» он дебютировал за новый клуб. 27 сентября в поединке против «Фулхэма» Дэвид забил свой первый гол за «Бирмингем». В начале 2017 года он на правах полугодовой аренды вернулся в «Бристоль Сити».

В начале 2018 года Коттерилл перешёл в индийский «Атлетико Калькутта».

Международная карьера 
12 октября 2005 года в отборочном матче чемпионата мира 2006 против сборной Азербайджана Коттерилл дебютировал за сборную Уэльса, заменив во втором тайме Райана Гиггза. 11 августа 2010 года в товарищеском матче против сборной Люксембурга Дэвид забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года Дэвид в составе сборной принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Голы за сборную Уэльса

Примечания

Ссылки 
 
 
 Profilo su Swanseacity.net
 
 David Cotterill interview: Former Wales star open up on his harrowing battle with drink and depression

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки сборной Уэльса по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК АТК
Игроки ФК «Барри Таун»
Игроки ФК «Ньютаун»